Asandre de Cària, diàdoc, sàtrapa de Cària
 Asandre del Bòsfor, rei del Bòsfor Cimmeri